Zykel wird in der Mathematik in verschiedenen Bedeutungen benutzt:

 in der algebraischen Topologie und in der homologischen Algebra die Menge, die vom Randoperator auf Null abgebildet wird, siehe Kettenkomplex
 in der Funktionentheorie ein Spezialfall dessen, siehe Zyklus (Funktionentheorie)
 in der Graphentheorie ein geschlossener Weg, siehe Zyklus (Graphentheorie)

Siehe auch:
Zyklus